Сент-Уан:

 Сент-Уан — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Уан — коммуна во Франции, находится в департаменте Луар и Шер.
 Сент-Уан — коммуна во Франции, находится в департаменте Сомма.
 Сент-Уан — коммуна во Франции, находится в департаменте Сен-Сен-Дени.

См. также 
 Сент-Уан-д’Они